Teodora puede referirse a:

 El nombre femenino correspondiente al masculino Teodoro.

Santas 
 Santa Teodora puede referirse a un gran número de santas reconocidas por la Iglesia católica, la Iglesia ortodoxa o ambas.

Santas católicas y ortodoxas 

 Teodora y Didyme († 304), martirizadas en Alejandría bajo Diocleciano, con fiesta el 5 de abril y el 28 de abril en Occidente y el 27 de mayo en Oriente.

 Teodora de Tiro o Teodosia de Tiro († 307 o 308), virgen y mártir en Cesárea de Palestina, con fiesta el 2 de abril en Occidente y el 29 de mayo en Oriente.

 Teodora de Alejandría († 491), mujer adúltera de Alejandría que, arrepentida y penitente, se hizo pasar por hombre, convirtiéndose en monje y llegando a abad; acusada falsamente de dejar embarazada a una mujer, aceptó reconocer al niño y vivir aparentemente como su padre hasta su muerte, tras la que se supo la verdad; con fiesta el 11 de septiembre.

 Teodora de Sihla (comienzos del ), eremita en Sihla, junto al monasterio de Neamţ en Moldavia; con fiesta el 7 de agosto.

 Teodora de Césaride (), de noble familia bizantina, elegida por el emperador León III para esposa de su hijo Cristóforo, se hizo monja; con fiesta el 30 de diciembre.

 Teodora (esposa de Teófilo) († 867), emperatriz bizantina, madre de Miguel III, restauradora de la ortodoxia (843), se hizo monja; con fiesta el 11 de febrero.

 Teodora de Tesalónica († 879) y su hija Teopista, procedentes de la isla de Egina, monjas en Tesalónica; con fiesta el 5 de abril en Occidente y el 3 de agosto y el 29 de agosto en Oriente.

 Teodora de Epiro († después de 1271), princesa de Epiro y de Macedonia, esposa maltratada de Miguel II (Miguel Doukas, déspota de Epiro); con fiesta el 11 de marzo.
 Teodora Guérin (1798-1856).

Santas católicas 
 Teodora de Rossano († 980), abadesa de Rossano en Calabria; con fiesta el 28 de noviembre.

Santas ortodoxas 
 Teodora (hacia 500 - †548), emperatriz bizantina, mujer de Justiniano I; con fiesta el 14 de noviembre.
 Teodora de Roma († 117 o 133), hermana de San Hermes, martirizada en Roma bajo Trajano o Adriano; con fiesta el 28 de agosto.

Emperatrices 
Emperatriz Teodora puede referirse a:

 emperatrices romanas:
 Flavia Maximiana Teodora

 emperatrices bizantinas:
 Teodora (esposa de Justiniano I), santa, .
 Teodora (esposa de Teófilo), santa, .
 Teodora Porfirogeneta, .

Reinas 
Reina Teodora puede referirse a:
 Teodora de Grecia y Dinamarca (1906–1969)

Princesas 
Princesa Teodora puede referirse a:
 Ana (Teodora) Asenina de Bulgaria

Nobles 
 La senadora romana Teodora

Obras artísticas 
 Theodora, oratorio de Händel.

Notas 

Nombres femeninos